

Patronyme 

 Henry Diotte, un homme politique canadien ;
 Patrick Diotte, un joueur de soccer canadien.

Voir aussi 
 Diot, un patronyme